Дидух (значения):

 Дидух — украинское рождественское украшение, символ урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков, оберега рода.

Персоналии 
 Дидух, Анатолий Павлович (род. 1930) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Дидух, Владимир Евгеньевич (род. 1937) — советский певец (баритон).
  (род. 1967) — украинский криминальный авторитет по кличке «Вова Морда» и предприниматель.
 Дидух, Яков Петрович (род. 1948) — советский геоботаник и эколог.